Esaro – fiume della provincia di Cosenza, affluente del Coscile
Esaro – lago artificiale sull'omonimo fiume della provincia di Cosenza, nel comune di Roggiano Gravina
Esaro – fiume della provincia di Crotone, che sfocia presso il capoluogo